Waga ciężka mężczyzn to jedna z dziesięciu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1964 w Tokio. Startowali bokserzy o wadze przekraczającej 81 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 15 do 23 października w hali Korakuen. Zwyciężył reprezentant Stanów Zjednoczonych Joe Frazier.

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964